Bobin est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien
 Bobin ou Bocin  (+ vers 766), moine à l'Abbaye Saint-Pierre de Montier-la-Celle, puis évêque de Troyes ; fêté le 31 janvier.

Patronyme
 Christian Bobin (1951-2022), écrivain français ;
 James Bobin (né en 1972), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 Prosper Bobin (1844-1923), architecte français ;
 Robert Bobin (1920-1994), athlète et dirigeant sportif français.

Toponyme 
 en Pologne :
 Bobin, village de la voïvodie de Mazovie
 Bobin, village de la voïvodie de Petite-Pologne

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités